Mörtegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörtegöl (Hälleberga socken, Småland, 630160-148747), sjö i Nybro kommun, 
Mörtegöl (Hälleberga socken, Småland, 630911-148441), sjö i Nybro kommun, 
Mörtegöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Mörtegöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (8,85 ha)
Mörtegöl (Vireda socken, Småland), sjö i Aneby kommun, 
Mörtegöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Mörtegölen, sjö i Tingsryds kommun,

Se även
Mörtgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn